Nitokris – ostatni władca Starożytnego Egiptu z VI dynastii (ok. 2200 p.n.e.)
 Nitokris I – boska małżonka Amona w latach 659–586 p.n.e. 
 Nitokris II – boska małżonka Amona od roku 525 p.n.e.
 Nitokris – królowa babilońska (połowa VI w. p.n.e.) znana z Dziejów Herodota